{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63101) - || 2000 WT146 ||25 november 2000 || NEAT
|-
| (63102) - || 2000 WD149 ||29 november 2000 || NEAT
|-
| (63103) - || 2000 WG149 ||22 november 2000 || NEAT
|-
| (63104) - || 2000 WR151 ||29 november 2000 || NEAT
|-
| (63105) - || 2000 WW151 ||29 november 2000 || NEAT
|-
| (63106) - || 2000 WE152 ||25 november 2000 || LINEAR
|-
| (63107) - || 2000 WX152 ||29 november 2000 || LINEAR
|-
| (63108) - || 2000 WB154 ||30 november 2000 || LINEAR
|-
| (63109) - || 2000 WK154 ||30 november 2000 || LINEAR
|-
| (63110) - || 2000 WQ158 ||30 november 2000 || NEAT
|-
| (63111) - || 2000 WG161 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63112) - || 2000 WS161 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63113) - || 2000 WB163 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63114) - || 2000 WA164 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63115) - || 2000 WH165 ||23 november 2000 || NEAT
|-
| (63116) - || 2000 WT165 ||23 november 2000 || NEAT
|-
| (63117) - || 2000 WJ169 ||26 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63118) - || 2000 WR171 ||25 november 2000 || LINEAR
|-
| (63119) - || 2000 WX171 ||25 november 2000 || LINEAR
|-
| (63120) - || 2000 WW172 ||25 november 2000 || LONEOS
|-
| (63121) - || 2000 WL173 ||25 november 2000 || LONEOS
|-
| (63122) - || 2000 WR173 ||26 november 2000 || LINEAR
|-
| (63123) - || 2000 WB174 ||26 november 2000 || LINEAR
|-
| (63124) - || 2000 WK174 ||26 november 2000 || LINEAR
|-
| (63125) - || 2000 WV174 ||26 november 2000 || LINEAR
|-
| (63126) - || 2000 WV181 ||25 november 2000 || LONEOS
|-
| (63127) - || 2000 WW181 ||25 november 2000 || LINEAR
|-
| (63128) - || 2000 WD182 ||25 november 2000 || LINEAR
|-
| 63129 Courtemanche || 2000 WH183 ||30 november 2000 || S. Sposetti
|-
| (63130) - || 2000 WA184 ||30 november 2000 || LONEOS
|-
| (63131) - || 2000 WG186 ||27 november 2000 || LINEAR
|-
| (63132) - || 2000 WF188 ||17 november 2000 || Spacewatch
|-
| (63133) - || 2000 WH188 ||18 november 2000 || LINEAR
|-
| (63134) - || 2000 WU190 ||18 november 2000 || LONEOS
|-
| (63135) - || 2000 WX190 ||19 november 2000 || LONEOS
|-
| (63136) - || 2000 WD191 ||19 november 2000 || LONEOS
|-
| (63137) - || 2000 WM191 ||19 november 2000 || LONEOS
|-
| (63138) - || 2000 WQ191 ||19 november 2000 || LONEOS
|-
| (63139) - || 2000 WR191 ||19 november 2000 || LONEOS
|-
| (63140) - || 2000 WT191 ||19 november 2000 || LONEOS
|-
| (63141) - || 2000 WD192 ||19 november 2000 || LONEOS
|-
| (63142) - || 2000 XZ || 2 december 2000 || NEAT
|-
| (63143) - || 2000 XS1 ||3 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63144) - || 2000 XQ3 ||1 december 2000 || LINEAR
|-
| 63145 Choemuseon || 2000 XY13 ||4 december 2000 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| (63146) - || 2000 XM14 ||1 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63147) - || 2000 XF19 ||4 december 2000 || LINEAR
|-
| (63148) - || 2000 XQ19 ||4 december 2000 || LINEAR
|-
| (63149) - || 2000 XM22 ||4 december 2000 || LINEAR
|-
| (63150) - || 2000 XH23 ||4 december 2000 || LINEAR
|-
| (63151) - || 2000 XR23 ||4 december 2000 || LINEAR
|-
| (63152) - || 2000 XC27 ||4 december 2000 || LINEAR
|-
| (63153) - || 2000 XF28 ||4 december 2000 || LINEAR
|-
| (63154) - || 2000 XR37 ||5 december 2000 || LINEAR
|-
| (63155) - || 2000 XZ39 ||5 december 2000 || LINEAR
|-
| 63156 Yicheon || 2000 XQ44 ||5 december 2000 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| (63157) - || 2000 YL2 ||19 december 2000 || NEAT
|-
| (63158) - || 2000 YA4 ||20 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63159) - || 2000 YF6 ||20 december 2000 || LINEAR
|-
| (63160) - || 2000 YN8 ||16 december 2000 || T. Pauwels
|-
| (63161) - || 2000 YZ10 ||22 december 2000 || LINEAR
|-
| (63162) Davidčapek || 2000 YE11 ||22 december 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 63163 Jerusalem || 2000 YR11 ||23 december 2000 || Kleť
|-
| (63164) - || 2000 YU14 ||23 december 2000 || Uenohara
|-
| (63165) - || 2000 YY14 ||20 december 2000 || T. Pauwels
|-
| (63166) - || 2000 YW17 ||20 december 2000 || LINEAR
|-
| (63167) - || 2000 YY17 ||20 december 2000 || LINEAR
|-
| (63168) - || 2000 YH20 ||25 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63169) - || 2000 YM31 ||31 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63170) - || 2000 YE33 ||29 december 2000 || NEAT
|-
| (63171) - || 2000 YU40 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63172) - || 2000 YN41 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63173) - || 2000 YX52 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63174) - || 2000 YB55 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63175) - || 2000 YS55 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63176) - || 2000 YN59 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63177) - || 2000 YJ63 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63178) - || 2000 YJ69 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63179) - || 2000 YZ77 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63180) - || 2000 YK81 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63181) - || 2000 YN81 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63182) - || 2000 YM84 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63183) - || 2000 YK88 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63184) - || 2000 YL91 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63185) - || 2000 YW93 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63186) - || 2000 YB94 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63187) - || 2000 YJ94 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63188) - || 2000 YE96 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63189) - || 2000 YC97 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63190) - || 2000 YB103 ||28 december 2000 || LINEAR
|-
| (63191) - || 2000 YP106 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63192) - || 2000 YZ107 ||30 december 2000 || LINEAR
|-
| (63193) - || 2000 YY118 ||27 december 2000 || LONEOS
|-
| (63194) - || 2000 YB120 ||19 december 2000 || LONEOS
|-
| (63195) - || 2000 YN120 ||19 december 2000 || LINEAR
|-
| (63196) - || 2000 YY121 ||23 december 2000 || LINEAR
|-
| (63197) - || 2000 YP122 ||28 december 2000 || LINEAR
|-
| (63198) - || 2000 YY122 ||28 december 2000 || LINEAR
|-
| (63199) - || 2000 YJ123 ||28 december 2000 || Spacewatch
|-
| (63200) - || 2000 YE124 ||29 december 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten